La Vtoroj divizion 1998 (in russo: Seconda divisione 1998) è stata la 7ª edizione della Vtoroj divizion, terza serie del campionato russo di calcio; è stata anche la prima con questa denominazione dato che in precedenza era nota come Vtoraja liga: in pratica il nome cambiò da "Seconda lega" a "Seconda divisione".

Stagione

Novità
Il numero di club passò da 61 a 119, mentre quello dei gironi crebbe da tre a sei. Il notevole incremento di club si verificò a causa della chiusura della Tret'ja Liga (letteralmente "Terza Lega"), che era il quarto e ultimo livello professionistico del campionato russo di calcio.

In particolare a rimpiazzare i tre club promossi e i sei club falliti non ci furono solo le cinque squadre retrocesse dalla Pervaja liga 1997, ma anche 62 (su 87) club della Tret'ja Liga.

Formula
Ciascuno dei sei gironi aveva un numero di partecipanti differente dagli altri, ma in tutti i gironi si giocavano gare di andata e ritorno ed erano previsti volta tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. In tutti i sei i gironi era prevista un'unica promozione (riservata al vincitore del girone), tranne nel girone Ovest dove la vincitrice era ammessa ad uno spareggio promozione contro la diciassettesima di Pervyj divizion 1998; erano, inoltre, previste due retrocessioni nei dilettanti per ogni girone, tranne che per il Girone Urali dove era prevista un'unica retrocessione.

Avvenimenti
Nel corso del campionato si ritirarono cinque club: per Progress Zelenodol'sk e Trubnik Kamensk-Ural'skij, ritiratisi nel corso del girone di ritorno, furono fatti salvi i risultati acquisiti, assegnando a tavolino la vittoria alle avversarie nelle rimanenti gare da disputare; per ,  e , ritiratesi nel corso del girone di andata, furono annullati tutti i risultati ottenuti.

Il Rotor-Kamyšin, retrocesso dalla Pervaja liga 1997 col nome di Ėnergija Kamyšin, avrebbe dovuto prendere al campionato nel Girone Volga, ma rinunciò all'iscrizione prima dell'inizio della stagione.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 ammesso allo Spareggio promozione-retrocessione.
Monolit Mosca e Krasnoznamensk-Seljatino retrocessi tra i dilettanti.

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 promosso in Pervyj divizion 1999.
Stroitel' Moršansk e  retrocessi tra i dilettanti.

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 promosso in Pervyj divizion 1999.
Alanija-2 Vladikavkaz e  retrocessi tra i dilettanti.

Girone Volga

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 promosso in Pervyj divizion 1999.
 e Progress Zelenodol'sk retrocessi tra i dilettanti.

Girone Urali

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 promosso in Pervyj divizion 1999.
Trubnik Kamensk-Ural'skij retrocesso tra i dilettanti.

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
 promosso in Pervyj divizion 1999.
Meždurečensk e  retrocessi tra i dilettanti.

Note

Voci correlate 
Vysšaja Divizion 1998
Pervyj divizion 1998
Kubok Rossii 1998-1999

Collegamenti esterni

1998
Calcio nel 1998